A 2016-os olasz Formula–4-bajnokság a sorozat harmadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 9-én kezdődött el a Misano World Circuit Marco Simoncelli versenypályán és az Autodromo Nazionale di Monza aszfaltcsíkján ért véget október 30-án. Az egyéni bajnokságot Marcos Siebert nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Powerteam diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények 
A versenyhétvégék lebonyolítása megváltozott. Minden versenyhétvége előtt a versenyzőket három csoportba osztották. MInden csoport két kvalifikációs versenyen vett részt. Az első 36 versenyző kvalifikálhatott az utolsó futamra.  Mivel a harmadik fordulótól kezdve kevesebben neveztek be a futamokra, ezért visszaálltak az előző rendszerre.

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
Csak a legjobb tizenhat eredmény számított bele a végeredménybe. Az imolai versenyhétvége harmadik futamát öt kör után félbeszakították és csak a pontok felét osztották ki. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF416
16